Ichneutica är ett släkte av fjärilar. Ichneutica ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Ichneutica